Mesquite kan syfta på:

Geografi

USA 

 Mesquite, Texas, ort, Dallas County, 
 Mesquite, Nevada, ort, Clark County,

Se även 
 Mezquita

Robotskapade USAförgreningar